Годдард () — английская фамилия.

Персоналии 

 Годдард, Арабелла (1836—1922) — английская пианистка, композитор и музыкальный педагог. 
 Годдард, Беверли (1956) — британская легкоатлетка.
 Годдард, Гэри (род. 1954) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Годдард, Джон (1924—2013) — калифорнийский исследователь, путешественник и учёный.
 Годдард, Джонатан (1617—1675) — английский хирург, один из основателей Лондонского королевского общества.
 Годдард, Дрю (род. 1975) — американский сценарист, режиссёр и продюсер кино и телевидения.
 Годдард, Роберт (1882—1945) — американский учёный, один из пионеров современной ракетной техники.
 Годдард, Сэмюэл Пирсон (младший) (1919—2006) — американский политик, 12-й губернатор Аризоны.
 Годдард, Тревор (1962—2003) — актёр и бывший боксёр-профессионал.
 Годдард, Штефани (род. 1988) — немецкая футболистка, нападающий.
 Центр космических полётов Годдарда — один из космических центров США.

Топоним 
 Годдард — ударный кратер на видимой стороне Луны.